Avenir Sportif de Gabès  (Árabe : المستقبل الرياضي بڨابس), muitas vezes chamado de ٍِ ASG ou Zliza é um clube de futebol de Gabès na Tunísia. O clube foi fundado em 1978, por M. Hmad Nasfi, um empresário local. a equipe joga nas cores vermelha e preta. Sua base é o Stade du Zrig, que a quota com os seus rivais Stade Gabèsien ou Stayda, que tem uma capacidade de 15.000. O derby entre os Zliza e o Stade Gabèsien é sempre um grande evento que beneficia os adeptos do futebol, mesmo em Gabès ou em toda a Tunísia.

Ligações externas 

Clubes de futebol da Tunísia

Clubes de futebol fundados em 1978